El Torneig de Sardenya 2020, oficialment conegut com a Sardegna Open 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'octubre de 2020 a l'hotel Forte Village de Pula, Itàlia. El torneig es va crear com a conseqüència de la suspensió de diversos torneigs a final de la temporada a causa de la pandèmia per coronavirus.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial      
 
 

Competicions tennístiques a Itàlia
Esport a Sardenya
ATP Tour 2020